Каниц може да се отнася за:

 Каниц — село в България, носещо името на Феликс Каниц;
 Каниц – е родово име, някой известни носители са:
 Феликс Каниц (1829–1904) – австро-унгарски географ и етнограф;
 Фридрих фон Каниц (1654–1699) – немски поет.